Evan King e Max Schnur erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Diego Hidalgo e Cristian Rodríguez hanno sconfitto Pedro Cachín e Facundo Mena con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Sergio Galdós /  Gonçalo Oliveira (primo turno)
  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (campioni)

  Nicolás Barrientos /  Ruben Gonzales (quarti di finale) 
  Jesper de Jong /  Bart Stevens (semifinale)

Wildcard 

  Daniel Antonio Núñez /  Sebastian Santibanez (primo turno)

  Gonzalo Achondo /  Benjamin Torres Fernandez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Santiago Challenger 2022